Kąty ist ein polnischer Ortsname:

 in der Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Kąty (Pasłęk), Dorf im Powiat Elbląski, bis 1945: Kanthen, Kreis Preußisch Holland, Ostpreußen
 Kąty (Srokowo), Dorf im Powiat Kętrzyński, bis 1945: Langeneck, Kreis Rastenburg, Ostpreußen

 in der Woiwodschaft Großpolen:
 Kąty (Jarocin), Dorf im Powiat Jarociński, bis 1918: Konty, 1939 bis 1945: Einsiedel, Kreis Jarotschin, Posen
 Kąty (Osieczna), Dorf im Powiat Leszczyński, bis 1945: Konty, Kreis Kosten, Posen
 Kąty (Murowana Goślina), Siedlung im Powiat Poznański
 Kąty (Rawicz), Waldsiedlung im Powiat Rawicki, bis 1920 und 1939 bis 1945: Lindenhof, Kreis Rawitsch, Posen
 Kąty (Słupca), Dorf im Powiat Słupecki

 in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern:
 Kąty (Brześć Kujawski), Dorf im Powiat Włocławski
 Kąty (Lubien Kujawski), Dorf im Powiat Włocławski

 in der Woiwodschaft Niederschlesien:
 Kąty (Chocianów), Waldsiedlung im Powiat Polkowicki
 Kąty (Milicz), Dorf im Powiat Milicki, bis 1945: Gestüt Konte, Landkreis Militsch, Schlesien

 in der Woiwodschaft Pommern:
 Kąty (Karsin), Dorf im Powiat Kościerski

 in der Woiwodschaft Westpommern:
 Kąty (Goleniów), Dorf im Powiat Goleniowski, bis 1945: Kattenhof, Kreis Naugard, Pommern